Příjmení Šulc je česká varianta německého příjmení Schulz, jehož význam byl původně: kdo dohlíží na plnění povinnosti k vrchnosti, později: hlava obce (podobné je Šolc). Ženskou variantou je Šulcová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alan Šulc (* 1990) – český žonglér, držitel světových rekordů
 Alan František Šulc, též Antonín František Šulc (1909–1992) – filmový režisér, zakladatel FAMU
 Bedřich Šulc, též Béďa Šulc – filmový scenárista a autor textů písní
 Bohuslav Šulc (* 1936) – český loutkoherec a režisér
 Dušan Šulc (1912–1996) – slovenský knižní grafik, typograf a pedagog
 Emil Šulc (1891–1957) – český architekt
 František Šulc – více různých osobností
 Jakub Šulc (* 1985) – český hokejista
 Jan Šulc – více různých osobností
 Jaroslav Šulc – více různých osobností
 Jiří Šulc – více různých osobností
 Josef Šulc – více různých osobností
 Karel Šulc (1872–1952) – český lékař, histolog a embryolog, rektor Vysoké školy zvěrolékařské
 Martin Šulc (* 1981) – český politik
 Míla Šulc (Miloslav Šulc, * 1929) – český filmový herec
 Milan Šulc (1934–2004) – český herec
 Miroslav Šulc (1927–2010) – český hudební spisovatel a muzikolog
 Ondřej Šulc (* 1983) – český házenkář
 Otakar Šulc (1869–1901) – český fyzik a chemik
 Pavel Šulc (* 2000) – český fotbalový záložník
 Pavel J. Šulc (1828–1897) – český spisovatel a překladatel
 Petr Šulc (* 1975) – český fotbalista
 Radek Šulc (* 1964) - český hokejista
 Rostislav Šulc (* 1981) – český atlet, sprintér
 Stanislav Šulc (* 1950) – český sportovní funkcionář
 Tjaša Šulc (* 1981) – slovinská pianistka
 Václav Šulc (rozcestník) – více různých osobností
 Viktor Šulc (1897–1945) – český divadelní režisér působící na Slovensku
 Viktorin Šulc (1870–1946) – český architekt a malíř
 Viktorín Šulc (* 1951) – český scenárista, novinář a spisovatel
 Vojtěch Šulc (* 1986) – český atlet, sprintér
 Zdeněk Šulc (* 1931) – český sborový dirigent

ženská varianta
 Alexandra Šulcová (* 1945) – česká farmakoložka a toxikoložka
 Anna Šulcová roz. Filičková (* 1962) – česká atletka, běžkyně
 Brigita Šulcová (* 1937) – česká operní pěvkyně a hudební pedagožka
 Jana Šulcová – více různých osobností

Podobná příjmení 
 Schulz
 Schulze
 Schultz
 Shultz (americká varianta)
 Szulc (polská varianta)
 Šolc

Reference 

Česká příjmení